Macken (Allemagne)
 Macken (Irlande du Nord)